Les sanctions russes contre l'Ukraine ont été mises en vigueur par l'arrêté du gouvernement russe n°1300 du 1er novembre 2018 en application du décret présidentiel n°592 du 22 octobre 2018. 

Le décret a imposé des sanctions économiques à 322 citoyens ukrainiens et 68 entreprises ukrainiennes. Les sanctions ne concernent que les actifs des personnes et sociétés inscrites sur la liste sur le territoire de la Russie.

Voir aussi 

 Relation entre l'Ukraine et la Russie

Sources et références 

2018 en Russie
2018 en économie
Relations entre la Russie et l'Ukraine